Makowiska – wieś w rejonie kozowskim

 W Polsce
 Makowiska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Makowiska – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Makowiska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Makowiska – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka
 Makowiska – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Makowiska – osada w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Jarosław
 Makowiska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Nowy Żmigród
 Makowiska – przysiółek wsi Makowice w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty
 Makowiska – gromada